Виндрей:

 Виндрей — река в Мордовии России, правый приток Парцы (бассейн Оки).
 Виндрей — село в Торбеевском районе Республики Мордовия.